afkorting van Internationale schakelklas
afkorting van Infanterie Schietkamp. Gebruikt voor Legerplaats Harskamp
afkorting van de Islamitische Staat van Irak en de Levant – Khorasan (IS-K)
de ISO 4217-code voor IJslandse kroon
de online valuta van EVE Online